Роздільна здатність дисплея монітора зазвичай називають розміри одержуваного на екрані зображення в пікселях: 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024, маючи на увазі дозвіл щодо фізичних розмірів екрану, а не еталонної одиниці вимірювання довжини, такий як 1 дюйм. Для отримання дозволу в одиницях ppi цю кількість пікселів необхідно поділити на фізичні розміри екрана, виражені в дюймах. Двома іншими важливими геометричними характеристиками екрану є розмір діагоналі і співвідношення сторін.

Роздільна здатність — величина, що визначає кількість точок (елементів растрового зображення) на одиницю площі (або одиницю довжини). Більш висока роздільна здатність (більше елементів) зазвичай забезпечує більш точні уявлення оригіналу зображення.

Як правило, роздільна здатність у різних напрямках однакова, що дає піксель квадратної форми. Але це не обов'язково — наприклад, горизонтальна роздільна здатність може відрізнятися від вертикальної, при цьому елемент зображення (піксель) буде не квадратним, а прямокутним.

Для типових дозволів моніторів, індикаторних панелей і екранів пристроїв (inherent resolution) існують усталені буквені позначення:

Див. також 

 Дозвіл (комп'ютерна графіка)
 Телебачення високої чіткості
 Пристрої відображення інформації

Примітки

Література 

 
 
 
Комп'ютерна графіка